ESRO puede referirse a:

Estacionamiento rotativo (o estacionamiento regulado de rotación). Es otra forma de llamar a la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento.
Organización Europea para la Investigación Espacial (del inglés European Space Research Organisation).

Acrónimos